Максат — распространенное в средней Азии мужское имя собственное. Также:
 Максат (Лейлекский район) — село в Кыргызстане.
 «Максат» — прежнее название кыргызского футбольного клуба .